

Топонимы 
 Вассенар — деревня и община в провинции Южная Голландия в Нидерландах.

Персоналии 
 Вассенар Обдам, Якоб ван (1610—1665) — голландский лейтенант-адмирал, верховный главнокомандующий объединённого флота Нидерландов.
 Вассенар, Унико Вильгельм ван (1692—1766) — голландский дворянин, дипломат и композитор, внук Якоба ван Вассенара Обдама.
Вассенар, Элко (род. 1973) — американский хоккеист на траве.
 Вассенар, Ян II ван (1483—1523) — военачальник и государственный деятель Священной Римской империи.